Superliga 2014/2015 − 24. sezon mistrzostw Rosji organizowany przez Wszechrosyjską Federację Piłki Siatkowej (ros. Всероссийская Федерация Волейбола, Wsierossijskaja Fiedieracyja Woliejboła). Zainaugurowany został 4 października 2014.

W sezonie 2014/2015 w Lidze Mistrzów Rosję reprezentowali ,  i , w Pucharze CEV - , natomiast w Pucharze Challenge - .

System rozgrywek 
14 drużyn rozegrały po dwa spotkania systemem kołowym.
Osiem najlepszych awansowało do play-off. Drużyny z miejsc 9-14 rozegrały dwa turnieje o utrzymanie. Drużyny z 12. i 13. miejsca zmierzyły się w barażach z 2. i 3. drużyną Wysszej ligi "A". Drużyna z 14. miejsca spadła do Wysszej ligi "A".

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela

Faza play-off

Faza play-out

Klasyfikacja końcowa

Baraże

Wyniki 

|}

|}

Tabela

Wysszaja liga "A" 
{| 
|valign="top"|

Wysszaja liga "B"

Miejsca 1-6

Miejsca 7-10

Grupa Zachodnia

Miejsca 1-6

Miejsca 7-10

Podgrupa Centrum

Podgrupa Południe

Grupa Wschodnia

Miejsca 1-5

Miejsca 7-15

Podgrupa Ural

Podgrupa Syberia 

2014 w piłce siatkowej
2015 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Rosji
2014 w Rosji
2015 w Rosji